Karl Rottmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Rottmann (1797–1850), deutscher Landschaftsmaler, siehe Carl Rottmann
 Karl Rottmann (1929–2014), deutscher Physiker und Wissenschaftstheoretiker, siehe Peter Mittelstaedt